Miejscowości w USA:
 Linneus – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Linneus – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
Gminy w USA:
 Linneus (ang. Linneus Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook